est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hétéroside
 hoduloside I, numéro CAS 
 hoduloside II, numéro CAS